La  de la Arnhem Veenendaal Classic a lieu le . Elle figure au calendrier UCI Europe Tour 2015 en catégorie 1.1.

Elle est remportée par le Néerlandais Dylan Groenewegen, de l'équipe Roompot Oranje Peloton. Il devance au sprint le Biélorusse Yauheni Hutarovich (Bretagne-Séché Environnement) et le Russe Roman Maikin (RusVelo).

Présentation

Parcours

Équipes

Classement

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel
 

2015
Cyclisme sur route en 2015
Cyclisme aux Pays-Bas en 2015
Cyclisme en août 2015